Адити — в ведийской религии олицетворяет собой женское начало, высшее воплощение материнства.  
 (4401) Адити — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 14 октября 1985 года.